

Clubs brésiliens de football 
 Nacional Futebol Clube basé à Duque de Caxias dans l'État de Rio de Janeiro.
 Nacional Futebol Clube basé à Manaus dans l'État d'Amazonas.
 Nacional Futebol Clube basé à Uberaba dans l'État du Minas Gerais.

Voir aussi 
 Nacional Atlético Clube